Єлизавета Бранденбурзька (1403—1449) — донька курфюрста Бранденбургу Фрідріха I та лансгут-баварської принцеси Єлизавети, дружина князя Бжегу Людвіка II, а після його смерті — князя Цешину Вацлава I.
 Єлизавета Бранденбурзька (1451—1524) — донька курфюрста Бранденбургу Альбрехта III Ахілла та баденської маркграфині Маргарити, дружина Ебергарда II — графа Вюртемберг-Штутгарту, який згодом нетривалий час був герцогом Вюртембергу.
 Єлизавета Бранденбурзька (1510—1558) — донька курфюрста Бранденбургу Йоахіма I Нестора та данської принцеси Єлизавети, дружина князя Каленбергу Еріха I, а після його смерті — графа Геннебергу Поппо XII.

Сторінки-неоднозначності людських імен